

Patronyme
 Armel de Lorme, journaliste, historien du cinéma, critique de cinéma, auteur dramatique, réalisateur, éditeur et photographe français.
 Anthonie de Lorme (vers 1610-1673), peintre des Pays-Bas espagnols qui s'est illustré comme un peintre du siècle d'or néerlandais.
 Pierre de Lorme (1886-1946), Général de brigade français.

Personnages de fiction